Джон Э́двард То́мпсон Ми́лберн (; 11 мая 1924, Ашингтон — 9 октября 1988, там же), более известный как Дже́ки Ми́лберн () — английский футболист, нападающий. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер. Член Зала славы английского футбола.

В качестве игрока прежде всего известен выступлениями за клуб «Ньюкасл Юнайтед», а также национальную сборную Англии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1943 году выступлениями за команду  «Ньюкасл Юнайтед», в которой провел четырнадцать сезонов, приняв участие в 353 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Ньюкасл Юнайтед», был основным игроком атакующей линии команды. В составе «Ньюкасл Юнайтед» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,5 гола за игру первенства.

Завершил профессиональную игровую карьеру в североирландском клубе «Линфилд», за команду которого выступал в течение 1957-1960 годов.

Выступления за сборную 
В 1948 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Англии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 8 лет, провел в форме главной команды страны 13 матчей, забив 10 голов, сделал один хет-трик.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1950 года в Бразилии.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру, еще продолжая играть на поле, в 1957 году, возглавив тренерский штаб клуба «Линфилд».

Последним местом тренерской работы был клуб «Ипсвич Таун», команду которого Джеки Милберн возглавлял как главный тренер до 1964 года.

Достижения 
«Ньюкасл Юнайтед»
 Обладатель Кубок Англии: 1950/51, 1951/52, 1954/55

«Линфилд»
 Чемпион Северной Ирландии: 1958/59, 1959/60
 Обладатель Кубка Северной Ирландии: 1959/60
 Игрок года Ольстера: 1957/58

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футбольные тренеры Англии
Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Тренеры ФК «Ипсвич Таун»
Тренеры ФК «Линфилд»
Игроки ФК «Линфилд»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»